Raduga ( für Regenbogen) ist die Bezeichnung von sowjetischen und später russischen geostationären Kommunikationssatelliten. Sie wurden zur Übertragung von Fernsehdaten benutzt, hatten jedoch auch militärische Aufgaben und wurden vom Militär unter dem Namen Gran geführt.

Geschichte 
Die Entwicklung der Satelliten begann Ende der 1960er Jahre. Das Simulationsmodell der Reihe wurde am 26. März 1974 als Kosmos 637 gestartet. Der erste Raduga-Satellit (militärischer Name „Gran“, GRAU-Index 11F638) folgte am 22. Dezember 1975. Insgesamt wurden 35 Satelliten mit Proton-Trägerraketen gestartet, wobei die letzten beiden Satelliten (1996 und 1999) durch einen Fehlstart verloren gingen. Ab 1989 kam neben der normalen eine weiterentwickelte Variante (Raduga-1, militärischer Name „Globus“, GRAU-Index 17F15) der Satelliten zum Einsatz, von denen sieben Stück erfolgreich ins All gebracht wurden. Am 9. Dezember 2007 folgte dann die nochmals verbesserte Variante Raduga-1M (zunächst fälschlich als Kosmos 2434 bezeichnet).

Technische Daten 
Die dreiachsenstabilisierten Satelliten auf Basis des KAUR-3-Satellitenbusses werden im Rahmen des Orbita- und Intersputnik-Systems eingesetzt. Die Transponder mit einer Bandbreite von je 40 MHz sind für den Vielfachzugriff im FDMA-Verfahren geeignet.

Liste der Satelliten

Weblinks 
 RussianSpaceWeb: Raduga (englisch)
 RussianSpaceWeb: Raduga-1 (englisch)
 
 Gunter's Space Page: Raduga-1M (englisch)

Einzelnachweise 

Kommunikationssatellit
Raumfahrt (Sowjetunion)
Raumfahrt (Russland)